Palaiochóri kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Palaiochóri (ort i Grekland, Thessalien, Trikala), 
 Palaiochóri (ort i Grekland, Epirus, Thesprotia), 
 Palaiochóri (ort i Grekland, Thessalien, Nomós Kardhítsas), 
 Palaiochóri (ort i Grekland, Epirus, Nomós Ártas), 
 Palaiochóri (ort i Grekland, Joniska öarna), Nomós Kerkýras, 
 Palaiochóri Bótsari, ort, Epirus, Nomós Ioannínon, 
 Palaiochóri (ort i Grekland, Östra Makedonien och Thrakien), Nomós Kaválas, 
 Palaiochóri (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Chalkidike, 

Robotskapade Greklandförgreningar